Görgényi István (1917–1973) festő
 G. Görgényi István (?) ponyvaíró
 Görgényi István (1946)  vízilabdázó, edző
 Görgényi István (1953?) angol szaknyelvkönyveiről (üzleti, pénzügyi, gazdasági) ismert tanár